Plaats in Indonesië
 Sumber Agung (Arga Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sumber Agung (Margo Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Sumber Agung (Rimbo Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Sumber Agung (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sumber Agung (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sumber Agung (Buay Madang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Agung (Keluang), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Agung (Lempuing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Agung (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Agung (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra